Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie International, se dispute du 14 au .

Shahar Peer remporte le simple dames. En finale, elle bat Alberta Brianti, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Govortsova et Tatiana Poutchek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Canton
Sport en Chine en 2009
Tennis en septembre 2009